LAEGON Nottingham Challenge è stato un torneo professionistico di tennis giocato sull'erba, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour e dell'ITF Women's Circuit. Si giocava annualmente a Nottingham in Inghilterra dal 2011 al 2014.

Albo d'oro

Singolare maschile

Doppio maschile

Singolare femminile

Doppio femminile

Collegamenti esterni